Charles Alcock ist der Name folgender Personen:

*Charles R. Alcock (* 1951), US-amerikanischer Astronom
Charles William Alcock (1842–1907), englischer Fußballspieler und Sportfunktionär